Quel che resta del giorno – romanzo di Kazuo Ishiguro.
Quel che resta del giorno – film di James Ivory.